Kadi-Keni indica 
 l'antica Calcedonia, città della Bitinia
Kadıköy, quartiere di Istanbul